Падма — река в России, протекает по территории Великогубского и Толвуйского сельских поселений Медвежьегорского района Республики Карелии. Длина реки — 25 км, площадь водосборного бассейна — 91 км².

Общие сведения 
Река берёт начало из болота Падмамох и далее течёт преимущественно в северо-западном направлении.

Река в общей сложности имеет четыре малых притока суммарной длиной 7,0 км.

В среднем течении Падма протекает через Падмозеро.

Впадает на высоте 33,0 м над уровнем моря в Повенецкий залив Онежского озера.

В устье Падмы расположена деревня Падмозеро.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000015600.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Реки, впадающие в Онежское озеро
Реки Медвежьегорского района